Nazionale di pallanuoto femminile dell'Australia
 Nazionale di pallanuoto maschile dell'Australia